Mažučisjte (makedonska: Мажучиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Mažučisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mažučisjte är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Zlatovrv,  meter över havet,  kilometer nordost om Mažučisjte. Runt Mažučisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer sydost om Mažučisjte. 

Trakten runt Mažučisjte består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)